Soha ne mondd, hogy soha, eredeti címe Never Say Never, 1983-ös amerikai film, rendező Irvin Kershner, főszereplő Sean Connery 
 Soha ne mondd, hogy soha, eredeti címe Il ne faut jurer… de rien!, 2005-ös francia film, rendező Eric Civanyan